Satori – nella pratica del Buddismo Zen indica l'esperienza del risveglio inteso in senso spirituale, nel quale non ci sarebbe più alcuna differenza tra colui che si "rende conto" e l'oggetto dell'osservazione
 Satori – personaggio di One Piece
 Satori – creature soprannaturali del folclore giapponese
 Satori – album dei Flower Travellin' Band del 1971
 Satori – album di Lee Konitz del 1975
 Satori – romanzo fantascientifico di Dennis Schmidt del 1981
 Satori – romanzo storico di Don Winslow del 2011